Мата де Буле има више значења:

 Мата де Буле (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мата де Буле (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Буле (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Буле (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику